Желати́н:

 Желатин — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген.
 Желатин пищевой — желатин, применяемый в пищевой промышленности.
 Желатин (лекарственное средство) — желатин, применяемый в фармацевтике.
 Желатина фотографическая
 «Желатин» — группа австрийских художников.